Atomic Artist est un film réalisé par Glen Silbert en 1983.

Synopsis

Distribution

Fiche technique

 Titre : Atomic Artist
 Réalisateur : Glen Silbert
 Date de sortie en France : 
 Durée : 30 minutes
 Scénariste : 
 Producteur : 
 Musique : 
 Photographie : Michael Anderson, Ron Fricke, Newton Thomas Sigel
 Genre : Documentaire, court-métrage

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1983
Film documentaire américain
Court métrage américain
Court métrage documentaire